Захарки — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав Усвятской волости.

География 
Находится в 3 верстах к западу от деревни Чурилово и примерно в 22 верстах к северо-западу от посёлка Усвяты на берегу озера Сенница в месте, где из него вытекает река Сенница.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 16 жителей.

Ссылки 
 Деревня Захарки. 
 Карта N-36-01. Масштаб 1:200000.

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района